Denley peut se référer à :

Patronyme 
  (1957 -), musicien australien ;
  (1931 -), athlète britannique, spécialiste du javelot ;
 Peter Denley, homme politique canadien ;
 , homme politique canadien.

Prénom 
 , homme politique américain et membre de la chambre des Représentants du Montana.

Toponymie 
 , ferme historique en Ohio.

Géologie 
 , formation géologique dans l'État de New York.

Autres 
 , affaire judiciaire en Grande-Bretagne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme